Freaky steht für:
 Freaky (Fernsehserie), neuseeländische Fernsehserie (2003)
 Freaky (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Christopher Landon (2020)
 Freaky (Lied), Popsong von Senhit (2020)

Siehe auch:
 Freak
 Freaks